Gobbi è un cognome italiano che può riferirsi a:

Persone
Aldo Gobbi – calciatore italiano
Angiolina Gobbi – doppiatrice italiana
Anna Gobbi – costumista e sceneggiatrice italiana
Gianluca Gobbi – attore italiano
Giorgio Gobbi – attore italiano
John Gobbi – hockeista su ghiaccio svizzero con cittadinanza italiana
Luca Gobbi – ex calciatore sammarinese
Luigi Gobbi – pallanuotista italiano
Massimo Gobbi – calciatore italiano
Michele Gobbi – ex ciclista italiano
Norman Gobbi – politico svizzero
Normanno Gobbi – pittore italiano
Renzo Gobbi – calciatore italiano
Samuele Gobbi – atleta paralimpico italiano
Sergio Gobbi – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
Stefano Gobbi – sacerdote italiano
Tito Gobbi – baritono italiano
Toni Gobbi – alpinista, sciatore e imprenditore italiano
Ulisse Gobbi – economista e matematico italiano
Vera Gobbi Belcredi – pianista e insegnante italiana

Altro 
Gobbi  – soprannome dei tifosi della Juventus

Pagine correlate 

Gobba
Gobbo